LME est une abréviation pour :
 London Metal Exchange, site de cotation des métaux non ferreux ;
 Laïc/Laïque en Mission Ecclésiale, laïc qui prend une responsabilité dans un diocèse ;
 Laminés Marchands Européens, société sidérurgique du Valenciennois appartenant au groupe Beltrame ;
 Loi de modernisation de l'économie, loi française (projet déposé fin , loi promulguée le ) visant à l'implantation plus facile de nouvelles enseignes et à la création d'un statut simplifié pour l'entrepreneur individuel qui pourrait payer un prélèvement forfaitaire fiscal et social ;
 Licenciement pour motif économique ; et
 le code attribué par l'AITA pour l'aéroport Le Mans - Arnage.